Riebartsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Riebartsch (* 1975), deutsche Fußballspielerin
 Erich Riebartsch (1902–1986), deutscher Geistlicher und römisch-katholischer Theologe
 Maria Riebartsch (1889–1967), deutsche Kommunalpolitikerin (Zentrum/CDU)